Nezmar (řídce též nezmara) je v původním významu expresivní výraz pro nezdolného, nezničitelného, nezlomného, vytrvalého tvora. Označuje se tak člověk pevný, houževnatý, vytrvalý (i ve významu neodbytný). Nezmar může být:

Biologie
 označení pro několik rodů žahavců z třídy polypovců (Hydrozoa) – nižší taxonomické zařazení nebývá jednotné
 Hydra
 nezmar hnědý (Hydra oligactis)
 nezmar zelený (Hydra viridissima)
 nezmar obecný (Hydra vulgaris)
 Boreohydra
 nezmar pobřežní (Boreohydra simplex)
 Protohydra
 nezmar kyjovitý (Protohydra leuckarti)
 Psammohydra
 nezmar malinký (Psammohydra nana)
 nezmar jeseteří (Polypodium hydriforme) – druh dříve nejasného systematického postavení, dnes řazen do samostatné třídy kaviárovky (Polypodiozoa)
 nezmaři (Hydroida) – řád polypovců
 nezmaři (Hydrida) – podřád nezmarů, nezmaři v užším slova smyslu

Další významy
 Nezmar (Dolní Benešov) – největší rybník v okrese Opava
 Nezmar (Stašov) – rybník v okrese Svitavy
 Nezmaři (hudební skupina) – folková hudební skupina
 Jan Nezmar – český fotbalista (* 1977)